Fonteneau est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Fonteneau (1975-), journaliste de télévision français ;
 Éric Fonteneau (1954-), artiste plasticien contemporain ;
 Jean Fonteneau (1482-1557), un des premiers explorateurs français de l'Amérique du Nord ;
 Jean Fonteneau (1917-1991), homme politique français ;
 Jean-Louis Fonteneau (1948-), scénariste bande dessinée français ;
 Louis Fonteneau (-1989), président du Football Club de Nantes de 1969 à 1986 ;
 Pascale Fonteneau (1963-), journaliste et romancière française.

Homonymie de patronyme